Jägersberg ist

ein Ortsname:
 Jägersberg (Fischen im Allgäu), Ortsteil der Gemeinde Fischen im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Jägersberg (Wankendorf), Ortsteil von Wankendorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Jägersberg, Wohnplatz in Heringsdorf, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Jägersberg (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 ursprünglicher Ortsname von Viereck, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

ein Familienname:
 Christoph Adam Jäger von Jägersberg (1684–1759), deutscher Hofmeister und Kirchenliederdichter
 Otto Jägersberg (* 1942), deutscher Schriftsteller und Filmemacher
 Teo Jägersberg (* 1969), deutscher Journalist, Reporter und Moderator

Siehe auch:
 Jägerberg
 Jägersburg (Begriffsklärung)
 Jagersberger